«R.M.N.» — художественный фильм румынского режиссёра Кристиана Мунджиу, премьера которого состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале.

Сюжет 
Фильм рассказывает о том, с какими проблемами столкнулась Румыния как часть современной Европы. Главный герой Матиас перед Рождеством возвращается из Германии домой, в горную деревню в Трансильвании, и видит, что за время его отсутствия многое изменилось.

В ролях 
 Марин Григоре
 Юдит Стате

Производство и премьера 
Мунджиу снял фильм при поддержке Mobra Films совместно с французскими компаниями Why Not Productions, Wild Bunch International, France 3 Cinéma и Le Pacte, бельгийской Les Films du Fleuve и шведскими Filmgate Films и Film iV äst. Производство поддержали также Румынский киноцентр, Canal+, France Télévisions, Ciné+ и Eurimages. Бюджет фильма составляет 2,8 миллиона евро. Съёмки проходили в декабре 2021 — январе 2022 года в Трансильвании.

Премьера фильма состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, в рамках основной программы.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Румынии